Anna Pistolesi, nome coniugale di Anna Smashnova (1976) – ex tennista israeliana
 Claudio Pistolesi (1967) – ex tennista e allenatore di tennis italiano
 Enrico Pistolesi (1889-1968) – matematico e ingegnere italiano
 Matteo Pistolesi (1995) – pallavolista italiano
 Silvestro Pistolesi (1943-2022) – pittore italiano
 Ugo Pistolesi (1883-...) – tiratore a segno italiano